Желе́зо:
 Железо — химический элемент таблицы Менделеева.
 «Железо» — жаргонное название аппаратного обеспечения компьютера.
 Железо-никелевый аккумулятор — тип аккумулятора, в котором анодом является железо.
 «Разжённое железо» — русский 36-пушечный парусный линейный корабль, спущенный на воду в 1701 году.
 Железо, Иван Иванович (в монашестве Иов Почаевский; ок. 1551—1651) — преподобный Русской церкви.

В массовой культуре:
 «Железо» — компьютерный журнал, выходивший с 2004 по 2013 год.
 «Железо» — фильм Ричарда Стэнли (Великобритания, США, 1990).
 «Железо, ржавое железо» — роман Энтони Бёрджесса, 1988 год.

Топоним 
 Железо — населённый пункт в Лужском районе Ленинградской области, входящий в состав Толмачёвского городского поселения.
 Железо — географическая станция в населённом пункте Железо.

См. также 
  ()